Siła wewnętrzna – pojęcie z zakresu wytrzymałości materiałów. Wyobrażamy sobie, że myślowo zostaje przecięte poprzecznie dowolne ciało materialne, poddane pewnemu obciążeniu zewnętrznemu. W wyniku tego przecięcia powstają dwa, przylegające do siebie przekroje, które przed przecięciem idealnie do siebie przylegały i wzajemnie na siebie oddziaływały. To wzajemne oddziaływanie odbywa się właśnie za pomocą hipotetycznych sił (wewnętrznych) działających na dwa punkty przekrojów, odpowiadające sobie wzajemnie i utożsamiane geometrycznie. Siły wewnętrzne występują parami, działającymi wzdłuż tej samej prostej. Dzięki temu wyobrażamy sobie, że te siły wewnętrzne w przekroju poprzecznym wzajemnie się równoważą.

W rozważaniach teoretycznych posługujemy się pojęciem naprężenia definiowanego jako granica elementarnego ilorazu siły wewnętrznej do pola, na które ona działa.

Przypisy 

Wytrzymałość materiałów